The Legend of Zelda: A Link to the Past/Four Swords (Japans: ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣; Zelda no Densetsu: Kamigami no Triforce & Yotsu no Tsurugi; letterlijk The Legend of Zelda: The Triforce of the Gods & Four Swords) is een computerspel dat werd ontwikkeld en uitgegeven door Nintendo. Het spel kwam in 2000 uit voor de Game Boy Advance. Dit was oorspronkelijk een game voor de SNES die Nintendo, vanwege het grote succes, opnieuw heeft uitgebracht.

De game is gewoon hetzelfde gebleven maar er is een extraatje toegevoegd. Four Swords (niet te verwarren met Four Swords Adventures) is een klein spelletje dat gebruikmaakt van het linksnoer van de GBA. Met vier echte mensen moet je in de huid kruipen van Link die is opgesplitst in vieren. Je moet hierin zo veel mogelijk rupees (muntsoort in Hyrule) met je vrienden verzamelen.

Ontvangst

Trivia 
 Het spel is opgenomen in het boek 1001 Video Games You Must Play Before You Die van Tony Mott.

A Link to the Past/Four Swords
Game Boy Advance-spel